Hekimhan (district), een Turks district in de provincie Malatya
 Hekimhan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hekimhan